

Persone 
 Albert-Auguste Fauvel – naturalista francese
 Charles Fauvel – progettista e aviatore francese
 Pascal Fauvel – arciere francese
 Pierre Fauvel – zoologo francese
 William Le Boutillier Fauvel – politico francese

Altro 
 11849 Fauvel – asteroide della fascia principale
 Fauvel AV-36 – aliante